Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 642 dans le monde.

 Route régionale 642 en Finlande 
 Route nationale 642 en France